Цыйша — село в Кулинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Цыйша как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 8 км к северо-востоку от районного центра села Вачи, у подножья плато Шунудаг.

Население

Примечания

Ссылки 
 История с. Цыйша на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана